Andrágoras es el nombre de dos sátrapas helenísticos:
 Andrágoras (siglo III a. C.)
 Andrágoras (siglo IV a. C.)